A praia de São José do Barreto localiza-se no município brasileiro de Macaé, no litoral do estado do Rio de Janeiro. É um prolongamento da praia da Barra. A praia, que atravessa o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e recebe alguns detritos do rio Macaé, é uma das preferidas pelos pescadores de linha.

Sao Jose Barreto